В этой статье представлены результаты четвертьфинальных матчей Евролиги 2015/2016. Они пройдут с 12 по 26 апреля 2016 года. Состав пар был определён по результатам Топ-16 Евролиги 2015/2016 (без жеребьёвки). Победители групп и команды, занявшие 2-е места в группах, проведут первую, третью и, при необходимости, пятую игру на своей площадке. Команды, занявшие в группах 3 и 4 места, проведут на своей площадке вторую и, при необходимости, четвёртую игру. В каждой паре команда, первая одержавшая 3 победы, выходит в Финал четырёх.

Участники

Четвертьфиналы 
{| class=wikitable style="text-align:center"
!width=15|
!width=250|Команда 1
!width=80|Итог
!width=250|Команда 2
!width=80|1-я игра
!width=80|2-я игра
!width=80|3-я игра
!width=80|4-я игра*
!width=80|5-я игра*
|-
| A ||align=right|Фенербахче ||3:0||align=left| Реал Мадрид
|75:69
|100:78
|75:63
|bgcolor=#C0C0C0| 
|bgcolor=#C0C0C0| 
|-
| B ||align=right|Лабораль Кутча ||3:0||align=left| Панатинаикос
|84:68
|82:78
|84:75
|bgcolor=#C0C0C0| 
|bgcolor=#C0C0C0| 
|-
| C ||align=right|ЦСКА (Москва) ||3:0||align=left| Црвена Звезда
|84:74
|77:76
|78:71
|bgcolor=#C0C0C0| 
|bgcolor=#C0C0C0| 
|-
| D ||align=right|Локомотив-Кубань ||3:2||align=left| Барселона
|66:61
|66:92
|70:82
|92:80
|81:67
|}
* при необходимости

Результаты матчей

1 игра

2 игра

3 игра

4 игра

5 игра

Ссылки 
 Официальный сайт
 Календарь

Евролига 2015/2016